Apophis steht für:
 Apophis, altägyptischer Gott
 Apophis, griechische Form des altägyptischen Namens Apopi
 (99942) Apophis, Asteroid
 Apophis (Band), deutsche Death-Metal-Band
 Apophys, niederländische Death-Metal-Band